Bryan Oviedo (Quesada, 18 februari 1990) is een Costa Ricaans voetballer die doorgaans als linksback speelt. Hij tekende in januari 2017 een contract tot medio 2020 bij Sunderland, dat hem overnam van Everton. Oviedo debuteerde in 2010 in het Costa Ricaans voetbalelftal.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Oviedo debuteerde op 26 januari 2010 voor Costa Rica in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Argentinië, net als Argenis Fernández, Juan Guzmán, Juan Diego Monge, Diego Madrigal, Cristian Gamboa en Diego Estrada. Op 9 februari 2011 maakte hij z'n eerste doelpunt voor Costa Rica, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Venezuela.

Erelijst

Zie ook
Lijst van spelers van FC Kopenhagen

Costa Ricaans voetballer